Чемпионат Европы по борьбе 2012 года прошёл с 7 по 11 марта в столице Сербии Белграде. Во время соревнований был разыгран 21 комплект наград.

Медали 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-Римская борьба

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата

2012 год в борьбе
Март 2012 года
Спорт в Сербии в 2012 году
2012
Международные спортивные соревнования в Белграде
борьба
Международные соревнования по борьбе в Сербии
Чемпионаты Европы в Сербии